— японская .

В 1964 году на лейбле Crown Records записала песню под псевдонимом . Первой песней, выпущенной под её настоящим именем, стала  — композиция для открывающих титров одноимённого аниме (1969). Кумико также исполнила песни для множества других аниме: Ace wo Nerae! (1973), Rascal the Raccoon (1977), Flanders no Inu (1975), «Дораэмон» (1979), «Удивительный волшебник из страны Оз» (1986) и так далее.

Поклонники и японская пресса называют её «Королевой аниме-песен», одной из , среди которых также Итиро Мидзуки, Исао Сасаки и Мицуко Хориэ.

Примечания